La Copa Libertadores de Futsal Femenina 2023 o CONMEBOL Libertadores Futsal Femenina 2023 será la octava edición del torneo internacional de la Copa Libertadores Futsal Femenina organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se disputará en Paraguay, entre el 4 y el 11 de junio de 2023.

Equipos participantes

Referencias

Véase también 
 Copa Libertadores de Futsal (Masculino) 2023

Enlaces externos 
 Página web oficial de Conmebol.

2023
Competiciones deportivas de América del Sur en 2023
Fútbol sala en 2023
Fútbol sala en Paraguay
Eventos deportivos en Paraguay
Deporte en Paraguay en 2023